Родау:

 Родау (приток Видау) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.
 Родау (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Гессен.